Тумановский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Солонешенском районе Алтайского края России. Административный центр — село Туманово.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 817 человек, в том числе 398 мужчин и 419 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 776 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Барсуково,
 село Матвеевка,
 село Новая Жизнь,
 село Туманово.

Примечания 

Муниципальные образования Солонешенского района
Сельские поселения Алтайского края